Steven O'Donnell (acteur) - Brits acteur
Steve O'Donnell (schrijver) - Amerikaans scenarioschrijver